Emmanuel Félix de Wimpffen (1811-1884) – generale francese
 Georges Félix de Wimpffen (1744-1814) – generale francese